Артемчу́к () — украинская фамилия. Известные носители:

 Артемчук, Галик Исакович (1938—2017) — советский и украинский филолог. Кандидат филологических наук (1972). Профессор (1992).
 Артемчук, Иван Власович (1898—1973) — украинский советский ботаник-флорист и геоботаник.
 Артемчук, Максим Александрович (род. 1999) — российский футболист.